Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 30 Spielerinnen vom 27. bis 29. April 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Rabat